Fulda kan syfta på:

 Fulda (djur) – ett släkte av fjärilar
 Fulda (däcktillverkare) – en tysk däcktillverkare
 Furstbiskopsstiftet Fulda – ett abbotstift och senare furstbiskopsstift i överrhenska kretsen i Tysk-romerska riket 1170–1803
 Fulda (kloster) – ett kloster i Fulda
 Fuldas katolska stift – ett katolskt stift i Fulda

Geografi
 Landkreis Fulda – ett distrikt i Tyskland
 Fulda – en stad i östra Hessen i Tyskland
 Fulda (flod) – en flod i Tyskland
 Fulda, Minnesota – en ort i Murray County i USA

Personer
 Ludwig Fulda (1862–1939), en tysk författare
 Friedrich Karl von Fulda (1774–1847), en tysk vetenskapsman